Уи́льям Алекса́ндер Хи́ггинс (; 1869 или 1870 — дата смерти неизвестна), также известный как Сэ́нди Хи́ггинс () и Уи́лли Хи́ггинс () — английский футболист, защитник.

Биография 
Родился в Сметике, Стаффордшир. В начале карьеры выступал за команды «Вудфилд», «Альбион Свифтс» и «Бирмингем Сент-Джорджес». В 1892 году стал игроком клуба «Гримсби Таун». Провёл в команде пять сезонов, сыграв в общей сложности 148 матчей и забив 35 мячей.

Сезон 1897/98 провёл в составе «Бристоль Сити» в Южной лиге, сыграв 21 матч и забив 6 мячей. Был капитаном команды.

В 1898 году перешёл в «Ньюкасл Юнайтед». Дебютировал за клуб в первом туре чемпионата, 3 сентября 1898 года в матче против «Вулверхэмптон Уондерерс». 26 сентября того же года забил первый гол за клуб (в матче против «Шеффилд Юнайтед»). Выступал за команду на протяжении двух сезонов, сыграв 39 матчей и забив 3 мяча.

В сезоне 1900/01 выступал за «Мидлсбро», сыграв за команду 29 матчей и забив 4 мяча.

В октябре 1901 года перешёл в клуб «Ньютон Хит» из Манчестера (менее чем через год клуб сменит название на «Манчестер Юнайтед»). Дебютировал за команду 12 октября 1901 года в матче Второго дивизиона против «Бертон Юнайтед». Всего в сезоне 1901/02 провёл за команду 10 матчей. После окончания сезона покинул клуб.

В 1897 году сыграл в составе сборной Футбольной лиги Англии в матче против сборной Ирландской лиги.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Toon1892.com 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Гримсби Таун»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Мидлсбро» 
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»